Константи́н Алекса́ндрович Ефе́тов () — советский, украинский и российский учёный (, , ) и , доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естествознания, почётный работник науки и высоких технологий Российской Федерации, заслуженный деятель науки и техники Украины, Республики Крым и РАЕ, заслуженный деятель науки и образования РАЕ, член Союза писателей России, заведующий кафедрой биохимии и лабораторией биотехнологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

Биография 
Родился в Симферополе 18 июля 1958 года. В 1975 году после окончания школы с золотой медалью поступил в Крымский мединститут, который с отличием окончил в 1981 году. После окончания аспирантуры в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Устойчивость конформации иммуноглобулинов G в норме и при хроническом лимфолейкозе» (научный руководитель — член-корреспондент Академии наук Украины, заслуженный деятель науки Украины, профессор Г. В. Троицкий). В 1986 году стал одним из основателей гибридомной лаборатории в КГМУ. С 1986 года работал старшим, ведущим, а затем главным научным сотрудником КГМУ; с 1992 года — заведующий лабораторией биотехнологии. В 1994 году защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование иммуноглобулинов в норме и при патологии с помощью моноклональных антител и спектральных методов» (научный консультант — Г. В. Троицкий), в которой использовал пептиды насекомых для исследования белков человека. С 1995 года — профессор, с 1999 года — заведующий кафедрой биохимии Крымского государственного медицинского университета.
Женат. Двое детей.

Научная деятельность 
Главными областями научных интересов К. А. Ефетова являются молекулярная иммунология, эволюционная биология и биосистематика. С помощью спектральных методов он доказал существование изменения конформации иммуноглобулинов человека при злокачественных новообразованиях. Впервые предложил использовать белки и пептиды насекомых в качестве молекул-зондов для исследования белков человека в норме и при патологии. Основал новое научное направление — моноклональную иммуносистематику, которая позволяет оценивать эволюционные взаимоотношения между биологическими видами на основе изучения их белков с помощью моноклональных антител.

К. А. Ефетовым описано подсемейство, 7 новых родов и 11 подродов живых организмов, открыто 37 биологических видов, обитающих в Японии, Корее, Индонезии, Китае, Тайване, Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Мьянме (Бирме), Новой Зеландии, Индии, России, Кыргызстане, Туркменистане, Афганистане, Украине, Венгрии, Словении, Италии, Швейцарии, Франции. Результаты его исследований были неоднократно представлены на международных конгрессах и симпозиумах, проводившихся в разных странах Европы. В 2004 году на базе Крымского государственного медицинского университета им был организован и проведен международный симпозиум «Биология, филогения, молекулярная биология и генетика Zygaenidae».

К. А. Ефетов — автор (соавтор) 655 публикаций, включая 95 книг и 18 патентов и авторских свидетельств. Его научные работы процитированы в публикациях ученых из 65 стран мира на 12 языках (в том числе английском, венгерском, испанском, итальянском, китайском, немецком, фарси, французском, японском). Индекс Хирша по данным Scopus равен 25. Подготовил 1 доктора и 5 кандидатов наук, в настоящее время (2023 г.) под его руководством выполняются 1 докторская и 2 кандидатских диссертации.

Награды и звания 
К. А. Ефетов является академиком Российской академии естествознания (с 2018), академиком Крымской академии наук (с 2002), заслуженным деятелем науки и техники Украины (с 2004), почётным работником науки и высоких технологий Российской Федерации (с 2019), заслуженным деятелем науки и техники Республики Крым (с 2019), заслуженным деятелем науки и техники РАЕ (с 2018), заслуженным деятелем науки и образование РАЕ (с 2018), председателем Крымского биохимического общества (c 2006), членом Центрального совета Украинского биохимического общества (с 2006), вице-президентом Малой академии наук Крыма (с 1997), членом Союза писателей России (с 2014), Российского союза писателей (с 2014), Союза писателей Республики Крым (с 2008) и Международного Сообщества писательских союзов (с 2008), действительным членом Крымской литературной академии (с 2012). С 1992 года является членом Европейского лепидоптерологического общества (в 2005—2009 входил в состав его Совета), с 2018 года — членом Испано-Латиноамериканского лепидоптерологического общества.

За свои достижения в области биологии и медицины К. А. Ефетов награждён четырьмя золотыми медалями: «Тысяча великих учёных мира» (Великобритания, 2002), «Выдающиеся европейцы XXI века» (Великобритания, 2003), «Международный учёный года» (Великобритания, 2003), «Медаль почёта» (США, 2004), а также медалью им. Н. И. Вавилова (2018), золотой медалью им. В. И. Вернадского (2020) и орденом «За заслуги» (2018) РАЕ. За литературное творчество К. А. Ефетов награждён золотой медалью «Анна Ахматова» Российского союза писателей (2020). Он включён в биографические справочники «Кто есть кто в современности» (США), «Выдающиеся европейцы XXI века» (Великобритания), «Известные учёные» (Россия). В честь К. А. Ефетова учёными из Австрии, Франции, Украины и России названы 7 биологических видов (Etroga efetovi Richter, 1994; Zygaenoprocris efetovi Mollet et Tarmann, 2007; Chrysartona efetovi Parshkova, 2007; Pseudarbudas efetovi Tarmann, 2012; Turquoise d’Efetov Leraut, 2012; Negotinthia efetovi O. Gorbunov, 2019; Chamaesphecia efetovi O. Gorbunov, 2019), подвид (Tetrops gilvipes efetovi Lazarev, 2012), а также подрод живых организмов (Efetovia Mollet, 2001).

К. А. Ефетов также является лауреатом Общенациональной премии «Профессор года» Российского профессорского собрания (2018), лауреатом Государственной премии Республики Крым (1996), лауреатом Премии Совета министров Автономной Республики Крым (2000), лауреатом Премии Автономной Республики Крым (2008); награждён Почётными грамотами Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым (1998), Совета министров Автономной Республики Крым (1998, 2002), Министерства здравоохранения Украины (1998).

К. А. Ефетов входит в состав редакционных коллегий научных журналов «Таврический медико-биологический вестник» (Крым), «Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины» (Крым) и «Entomologist’s Gazette» (Великобритания), а также научного сборника «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Труды Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского)»; является членом редакционного совета научного сборника «Вестник морского врача».

Литературная деятельность 
В 2006—2008 годах К. А. Ефетов опубликовал несколько книг («Шокирующая тайна Сикстинской капеллы» и «Ветхозаветная тайна ребра Адама») и статей (в журналах «Химия и жизнь», «Асклепий», «Открытия и гипотезы»), посвящённых его гипотезам на стыке медицины, искусства и истории. В частности, автор утверждает, что на фресках Микеланджело в Сикстинской капелле имеется несколько «невидимых» изображений, которые, будучи рассмотренными, кардинально меняют представления зрителя о том, что именно хотел сказать своими фресками их создатель. Другая гипотеза посвящена интерпретации библейского мифа о сотворении женщины из ребра Адама: автор усматривает параллели между деталями этого мифа и биохимическим механизмом образования женских половых гормонов. Эти гипотезы получили широкий отклик в Интернете и даже были использованы в вопросах мирового чемпионата «Что? Где? Когда?».

К. А. Ефетов является автором шестидесяти пяти книг поэзии и прозы: «Взмах крыльев» (2006), «Чёрно-белый квадрат» (2009), «Жизнь „летучих мышей“» (2009), «Колодцы памяти» (2009), «Шеф говорил…» (2009), «Слова отцов» (2010), «Мудрость Востока» (2010), «Вечные истины» (2010), «Афористишия» (2010), «Афоризмы и пословицы крымских караимов в стихах» (2010), «Вечность или миг?» (2011), «Прислушиваясь к великим» (2011), «Итальянские афористишия» (2011), «Кто такой этот Шерлок Холмс?» (2011), «Алфавит мудрецов» (2012), «Вопрос ребром» (2012), «оДиНаКовость» (2012), «Жизнь забавна» (2012), «Единственное чудо» (2012), «Природы маскарад» (2013), «Исключение из правил» (2013), «Лестница истории» (2013), «Солнечные часы» (2013), «Эстафета бытия» (2014), «Рассвет» (2014), «Птица в клетку» (2014), «Стрелецкие забавы» (2014), «Просто жизнь» (2015), «БегЛЕЦ» (2015), «Сверхлёгкие намёки» (2015), «Найдите икс» (2015), «Лист бумаги» (2016), «Ноу хау» (2016), «Вопрос пропорций» (2016), «Майлстоун» (2016), «ЖэЗээЛики» (2016), «Париж как Париж» (2017), «Сахарный диабет: великие открытия и Нобелевский скандал» (2017), «Афоризмы в стихах. Станислав Ежи Лец» (2017), «В сторону другую» (2017), «Иронический супрематизм» (2017), «Многозначность» (2017), «Почти по…» (2018), «Шёпот правды» (2018), «ЖэЗээЛики-2» (2018), «Непричёсанные афористишия» (2018), «Интимология разума» (2019), «Афоризмы в стихах 2. Станислав Ежи Лец» (2019), «Афоризмы в стихах 3. Станислав Ежи Лец» (2019), «Точка над i» (2019), «Парнас и Олимп» (2019), «Афоризмы в стихах 4. Станислав Ежи Лец» (2020), «Угол наклона» (2020), «Правдивее реальности» (2020) и др. Он также является автором текста гимна, автором флага, герба и девиза Крымского государственного медицинского университета.

Список и выходные данные некоторых из книг К. А. Ефетова 
  
 
  
  (на английском языке)
  (на английском языке)
  (на английском языке)
  (на английском и русском языках)
 
 
  (на английском и русском языках)
 
 
  (на немецком языке)
 
 
  (на английском языке)
 
  (на английском языке)
 
 
 
  (на английском языке)

Поэтические сборники

Примечания

Ссылки 
 Информация о К. А. Ефетове на официальном сайте Медицинской Академии им. С. И. Георгиевского 
 Галерея лепидоптерологов России — К. А. Ефетов 

 Стихотворения К. А. Ефетова на сайте stihi.ru 
 Сайт, посвящённый гипотезе автора о фресках Сикстинской капеллы 

Члены Международного сообщества писательских союзов
Медики Крыма
Лепидоптерологи
Члены негосударственных академий России
Члены Союза российских писателей
Члены Союза писателей России
Лауреаты премии Совета министров Автономной Республики Крым
Выпускники школ Симферополя